Mensah ist ein afrikanischer Familienname.

Herkunft 
Mensah ist einer der häufigsten Nachnamen im westafrikanischen Raum, insbesondere in Togo, Elfenbeinküste und Ghana (vergleichbar den deutschen Namen Müller, Meier, Schmidt). Er kommt in den Sprachen des Akan bzw. Twi vor und bedeutet so viel wie „der Dritte“. Aufgrund der Häufigkeit wird der Name oft als Doppelname geführt, um verschiedene Familien voneinander unterscheiden zu können (z. B. Nunoo-Mensah oder Tachie-Mensah).

Namensträger 
 Alexander Tachie-Mensah (* 1977), ghanaischer Fußballspieler
 Amewu Mensah (* 1977), deutsche Hochspringerin
 Anthony Mensah (* 1972), ghanaischer Fußballtorhüter
 Ayaovi Mensah (King Mensah; * 1971), togoischer Musiker
 Baba Mensah (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Bernard Mensah (* 1994), ghanaischer Fußballspieler
 Cédric Mensah (* 1989), togoischer Fußballtorhüter
 Daniel Mensah (* 1968),  ghanaischer Sargkünstler
 Emmanuel Mensah (* 1988), ghanaischer Tennisspieler
 Eric Mensah (* 1994), togoischer Fußballspieler
 Evans Mensah (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Gideon Mensah (* 1998), ghanaischer Fußballspieler
 Irmela Mensah-Schramm (* 1945), deutsche Heilpädagogin und Menschenrechts-Aktivistin
 James Kwame Bebaako Mensah (* 1941), ghanaischer Diplomat
 Jeff Mensah (* 1992), dänischer Fußballspieler
 John Mensah (* 1982), ghanaischer Fußballspieler
 Jonathan Mensah (* 1990), ghanaischer Fußballspieler

 Justin Mensah-Coker (* 1983), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Kofi Mensah (* 1978), niederländischer Fußballspieler
 Kofi Nahaje Sarkodie-Mensah (* 1981), amerikanisch-ghanaischer Wrestler, siehe Kofi Kingston
 Kwabena Mensah-Bonsu (* 1944), ghanaischer Diplomat
 Kwesi Adofo-Mensah (* 1981), US-amerikanischer American-Football-Funktionär
 Mads Mensah Larsen (* 1991), dänischer Handballspieler
 Margaret Mensah-Williams (* 1961), namibische Politikerin, Vorsitzende des Nationalrates
 Obed Mensah Aguadze, ghanaischer Fußballspieler
 Paul Mensah (* 1999), ghanaischer Fußballspieler
 Peter Mensah (* 1959), ghanaisch-kanadischer Schauspieler
 Philomena Mensah (* 1975), ghanaisch-kanadische Leichtathletin
 Pops Mensah-Bonsu (* 1983), britischer Basketballspieler
 Priscilla Mensah (* 1974), ghanaische Fußballspielerin
 Raphael Assibey-Mensah (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Robert Mensah (1939–1971), ghanaischer Fußballspieler
 Simon Osei-Mensah (* 1961), ghanaischer Politiker (NPP)
 Stephan Mensah (* 2000), deutsch-ghanaischer Fußballspieler
 Tamyra Mensah-Stock (* 1992), US-amerikanische Ringerin

 Timothy Fosu-Mensah (* 1998), niederländischer Fußballspieler
 Vincent Mensah (1924–2010), römisch-katholischer Bischof von Porto Novo
 Vivian Mensah (* 1972), ghanaische Fußballspielerin

Einzelnachweise 

Familienname
Afrikanischer Personenname
Kultur (Togo)
Kultur (Elfenbeinküste)
Kultur (Ghana)